Soyuz TM-3 – la terza spedizione sulla stazione spaziale sovietica Mir